Решетняк Василь Васильович (1967—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Решетняк Геннадій Анатолійович (1964—2017) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Решетняк Дмитро Іванович (1992—2016) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Решетняк Микола Тимофійович (1923—2009) — український радянський дипломат, постійний представник УРСР в ЮНЕСКО.
 Решетняк Олександр Віталійович (1964—2014) — український громадський активіст, учасник російсько-української війни.
 Олександр (Решетняк) — архієпи́скоп Богуславський, віка́рій Ки́ївської єпа́рхії УПЦ КП.
 Решетняк Пилип Несторович — голова (квітень 1941 — березень 1944) виконкому Сталінської обласної ради депутатів трудящих.
 Решетняк Сергій Володимирович (*1976) — український футболіст, півзахисник.
 Tayanna — співачка (справжнє прізвище — Решетняк)